Маргари́та Ивано́ва:

 Иванова, Маргарита Васильевна (1929—2012) — советский и украинский педиатр и курортолог.
 Иванова, Маргарита Григорьевна (1945—2020) — советский и российский историк, исследователь.